Ароидные:

 Ароидные — крупное семейство однодольных растений.
 Ароидные — подсемейство растений семейства Ароидные.